Појам Мен може да се односи на:

 Мен, острво у Ирском мору
 Мен, река у Француској
 Мен (покрајина), историјска покрајина Француске